Антоновцы — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Антоновцы — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Антоновцы — деревня в Городокском районе Витебской области.

Россия 
 Антоновцы — деревня в Унинском районе Кировской области.
 Антоновцы — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.

Украина 
 Антоновцы — село в Шумском районе Тернопольской области.
 Антоновцы — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.